Haulchin (Belgique), une ancienne commune belge devenue une section de la commune d'Estinnes
 Haulchin (Nord), une commune française du département du Nord

Homonymie de toponyme